Lindo ist der Familienname folgender Personen:
 Delroy Lindo (* 1952), britischer Schauspieler
 Elvira Lindo (* 1962), spanische Schriftstellerin und Journalistin
 Hugo Lindo (1917–1985), salvadorianischer Schriftsteller, Diplomat und Politiker
 Ian Lindo (* 1983), Fußballspieler der Kaimaninseln
 Juan Lindo (1790–1857), Präsident von El Salvador
 Laurence Lindo (1911–1980), jamaikanischer Diplomat

 Philip Moravier Lindo (1821–1892), britischer Maler der Düsseldorfer Schule und Unternehmer
 Ricardo Lindo Fuentes (1947–2016), salvadorianischer Lyriker, Erzähler, Dramatiker und Essayist

Lindo bezeichnet:
 Linđo, kroatischer Volkstanz
 Lindø, Insel im Lindelse Nor

Siehe auch:
 Campo Lindo
 Lindow